Уи́льям Э́ллис () — имя и фамилия различных людей:
  (1747—1810) — английский гравёр. 
  (1794—1872) — английский миссионер.
  (1800—1881) — английский предприниматель и экономист.
 Эллис, Уильям Уэбб (1806—1872) — изобретатель регби, с 1987 года в его честь вручается Кубок Уэбба Эллиса.
  (1876—1931) — английский крикетист. 
 Примечания